Kabinett Karl von in der Maur steht für folgende Regierungen des Fürstentums Liechtenstein:

 Kabinett Karl von in der Maur I, 1884–1892
 Kabinett Karl von in der Maur II, 1896–1913